Мости — інженерні споруди, якими люди, тварини і транспорт перетинають річки, канали, гірські ущелини, залізничні шляхи та автомагістралі

Села:
 Мости — Дніпропетровська область, Кам'янський район
 Мости — Львівська область, Львівський район
 Мости — Рівненська область, Рівненський район
 Мости — Чернігівська область, Ніжинський район
 Мости — Чернігівська область, Чернігівський район

Інше:
 Мости — ландшафтний заказник у Кам'янському районі Дніпропетровської області
 Мости — урочище у Чернігівській області

Місто:
 Мости — , Мостовський район, районний центр
 Мости — , залізнична станція Барановицького відділення Білоруської залізниці

Населені пункти та їхні частини
 Мости — село в гміні Подедвуже Парчівського повіту Люблінського воєводства
 Мости — село в гміні Житно Радомщанського повіту Лодзинського воєводства
 Мости — село в гміні Косаково Пуцького повіту Поморського воєводства
 Мости — село в гміні Хенцини Келецького повіту Свентокшиського воєводства
 Мости — село в гміні Ґоленюв Голеньовського повіту Західнопоморського воєводства
 Мости — лісова осада в гміні Красник Красницького повіту Люблінського воєводства
 Мости — лісова осада в гміні Красник Красницького повіту Люблінського воєводства

Див. також 
 Вели́кі Мо́сти

Примітки